Unión de Centro Democrático, een voormalige Spaanse politieke coalitie en partij
 Unión del Centro Democrático, een conservatieve Argentijnse politieke partij
 Universal Children's Day, een feestdag ter ere van de kinderrechten
 Universiteit van Californië - Davis, een universiteit in de Amerikaanse staat Californië
 Universiteit van Colorado Denver, een universiteit in de Amerikaanse staat Colorado
 University College Dublin, een Ierse universiteit
 UCD Ladies Hockey Club, dameshockeyclub van de UCD
 UCD Mens Hockey Club, herenhockeyclub van de UCD
 University College Dublin A.F.C., voetbalploeg van de UCD
 User-centered design, een soort interfaceontwerp